Noviodunum - nazwa własna rzymskich osiedli. Człon novio pochodzi od łacińskiego słowa novus - "nowy". Znaczenie członu dunum jest dyskusyjne i bywa wyprowadzane od celtyckiego słowa dunum - "warowne osiedle, fort" lub od wenetyjskiego słowa dunum - "dar".

Wiele miejsc nosiło w starożytności nazwę Noviodunum, między innymi:
 Darnovo w Słowenii (w języku słoweńskim słowo to oznacza "podarowane miejsce") 
 Isaccea w Rumunii
 Jublains we Francji
 Neung-sur-Beuvron we Francji
 Nevers we Francji
 Nyon w Szwajcarii
 Pommiers we Francji

Miasta w starożytnym Rzymie